Тип 90:

 Тип 90 — 75 миллиметровое японское орудие времён Второй мировой войны.
 Тип 90 — основной боевой танк японской армии.
 Тип 90 — японская ракета класса «воздух-воздух» с ИК ГСН.
 Тип 90 — китайский бронетранспортёр.
 Тип 90 — японская противокорабельная ракета морского базирования.
 Тип 90 — китайский 60-мм миномёт.